Эззине — фамилия.

 Эззине, Али — марокканский легкоатлет.
 Эззине, Хамид — марокканский легкоатлет.